Die Abkürzung IAPA kann stehen für:
International Au Pair Association
Inter American Press Association
International Adventure Park Association
International Arbitration and Peace Association
International Award for Public Art
International Airline Passengers Association
Institute of Analytics Professionals of Australia

Abkürzung